RTJ4 — четвёртый студийный альбом американского хип-хоп дуэта Run the Jewels, вышедший 3 июня 2020 года на лейблах Jewel Runners и BMG. Продюсерами были  El-P и Josh Homme.

Об альбоме 
В составе дуэта El-P (Jaime Meline) и Киллер Майк.
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий. В интернет-агрегаторе Metacritic, устанавливающем в среднем оценку до ста, основанную на профессиональных рецензиях, альбом получил 89 баллов на основе 26 полученных рецензий, что означает «получил положительные отзывы от критиков».

Итоговые списки

Список композиций 
Все треки продюсировал El-P, сопродюсеры Little Shalimar и Wilder Zoby, кроме указанных.

Замечания
  сопродюсер
  дополнительный продюсер

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы США
Хип-хоп-альбомы США